Ein Winterhafen ist ein Sicherheitshafen. Er wird überwiegend zur Überwinterung von Schiffen oder anderen Wasserfahrzeugen wie Schuten oder Kähnen oder als alternative Anlegestelle für Schiffe genutzt. Die Fahrzeuge finden hier Schutz vor winterlichem Eisgang.

Ursprünglich wurden Schiffe direkt an den Kaimauern am Fluss be- und entladen, was jedoch insbesondere im Winter bei Eisgang gefährlich war.

Deutschland 
 Neustädter Hafen (Dresden)
 Sicherheitshafen (Köln)
 Sicherheitshafen (Düsseldorf)
 Winterhafen Magdeburg
 Mainz-Altstadt, Mainz
 Niederfähre, Meißen
 Winterhafen Racklau, Passau
Marina am Winterhafen, Frankfurt (Oder)
 Ehemaliger Winterhafen Regensburg. Erbaut 1854 auf der Donauinsel Unterer Wöhrd, genutzt als Schiffswerftgelände. Aufgefüllt 1968 mit Bauschutt und seitdem als Parkplatz genutzt

Litauen 
 Winterhafen Jurbarkas
 Winterhafen Kaunas
 Winterhafen Žirmūnai

Österreich 
 Hafen Freudenau, Wien
 Winterhafen (Linz)

Literatur 
 Otto Lueger: Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Bd. 8 Stuttgart, Leipzig 1910, S. 938.

Einzelnachweise 

 
Sicherheit